Чемпионат мира по шахматам проходил с 13 по 29 сентября 2007 года в Мехико.

В турнире участвовали чемпион мира Крамник, допущенные персонально к участию Ананд, Морозевич и Свидлер, занявшие 2—4 места на чемпионате мира ФИДЕ 2005 года, а также победители претендентских матчей 2007 года Аронян, Гельфанд, Грищук и Леко.

Турнир 21-й категории (средний рейтинг — 2752).

Звание чемпиона мира завоевал индийский шахматист Вишванатан Ананд.

Турнирная таблица

Статьи Юрия Васильева в газете «Спорт-Экспресс» (2007) 
 Российский десант в Мехико // 21 авг. С. 14.
 Как заставить Ананда дрогнуть? // 28 авг. С. 13.
 Статистика — за Крамника // 12 сент. С. 15.
 Крамник разогрелся. Остальные тоже : (1-й тур) // 15 сент. С. 5.
 Крамник заставил Ананда искать спасение : (2-3-й туры) // 17 сент. С. 11.
 Крамник убедился в правоте Ласкера : (4-й тур) // 18 сент. С. 14.
 Ананд вырывается вперед : (5-й тур) // 20 сент. С. 8.
 Гельфанд догнал Ананда : (6-й тур) // 21 сент. С. 7.
 Мировой рекорд Гельфанда : (7-й тур) // 22 сент. С. 8.
 Крамник бережет силы? : (8-й тур) // 24 сент. С. 16.
 Крамник увидел свою ошибку, но поздно : (9-й тур) // 25 сент. С. 12.
 Ананд без четырех минут — чемпион : (10-й тур) // 26 сент. С. 8.
 Интрига окончательно умерла : (11-й тур) // 27 сент. С. 6.
 Крамник борется за второе место : (12-й тур) // 29 сент. С. 7.
 Владимир Крамник: «Матч с Анандом будет эпохальным событием» : (13-14-й туры) // 1 окт. С. 14.
 Вишванатан Ананд: «О матче с Крамником толком пока не думал» // 2 окт. С. 16.

Ссылки 
 Партии в базе Chessgames

Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Мехико
2007 год в шахматах
Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
Шахматы в Мексике
Спорт в Мексике в 2007 году
Чемпионаты мира в Мексике